3. Turniej Czterech Skoczni (niem. 3. Vierschanzentournee) – 3. edycja Turnieju Czterech Skoczni, rozegrana w dnaich 30 grudnia 1954 – 8 stycznia 1955.

Turniej wygrał  Hemmo Silvennoinen, nie odnosząc żadnego zwycięstwa w konkursach.

Oberstdorf 
Data: 30 grudnia 1954
Państwo: 
Skocznia: Schattenbergschanze
Źródło:

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 1955
Państwo: 
Skocznia: Große Olympiaschanze

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 6 stycznia 1955
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 8 stycznia 1955
Państwo:  Austria
Skocznia: im. Paula Ausserleitnera

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 

1954 w sportach zimowych
1955 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
1954 w Niemczech
1955 w Austrii